Айлиль () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Айлиль Ангуба — персонаж кельтско-ирландской мифологии
 Айлиль мак Мата — мифический король Коннахта
 Айлиль мак Слануйлл — легендарный верховный король Ирландии (XII в. до н. э. или VII в. до н. э.)
 Айлиль Финн — легендарный верховный король Ирландии (VIII в. до н. э. или V в. до н. э.)
 Айлиль Кайсфиахлах — легендарный верховный король Ирландии (V в. до н. э. или III в. до н. э.)
 Айлиль Голое Ухо — легендарный король Коннахта (III в.)
 Айлиль мак Эхах Мугмедойн (IV в.) — легендарный основатель рода Уи Айлелло
 Айлиль Молт — верховный король Ирландии (462—482)
 Айлиль мак Дунлайнге — король Лейнстера (с 527)
 Айлиль Инбанда — король Коннахта (543/547—550)
 Айлиль Арфист — король Бреги (до 634)
 Айлиль мак Катайл — король Мунстера (695/696—698/701)
 Айлиль Медрайге — король Коннахта (756—764)
 Айлиль мак Фергуса — король Лагора (797—800)
 Айлиль мак Дунлайнге — король Лейнстера (869—871)